Purvis se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ole William Purvis
 Oliver William Purvis